Holster steht für:
 Holster, eine Tasche
 Holster (Einheit), ein Volumenmaß

Holster ist der Familienname folgender Personen:
 Lars Holster, deutscher Politiker
 Fredrik Holster, schwedischer Fußballspieler